Mroga – rzeka, prawy dopływ Bzury
 Mroga – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Bielawy 
 Mroga Dolna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów
 Mroga Górna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów